Knox County kan syfta på flera olika amerikanska countyn

 Knox County, Illinois
 Knox County, Indiana
 Knox County, Kentucky
 Knox County, Maine
 Knox County, Missouri
 Knox County, Nebraska
 Knox County, Ohio
 Knox County, Tennessee
 Knox County, Texas